Die Asociační liga 1932/33 war die neunte Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer.

Meister wurde Slavia Prag.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 18 Spiele. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Asociační liga 1932/33

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Amateurmeisterschaft 
In der Saison 1932/33 fand neben einer Profi- auch eine Amateurmeisterschaft statt. Tschechoslowakischer Amateurmeister wurde der DFC Prag, der sich im Endspiel gegen den AFK Kolín durchsetzte.

1. Runde 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
Czechoslovakia 1925–1938 auf rsssf.com
Czechoslovakia – Amateur Championship auf rsssf. com

Einzelnachweise 

1932/33
Fußballsaison 1932/33